73-й чемпионат Армении прошёл с 11 по 21 января 2013 года в Ереване.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Армении по шахматам
2013 год в шахматах
Январь 2013 года
Спорт в Армении в 2013 году
Спортивные соревнования в Ереване